Carl Berner henviser til:

 Carl Berner (politiker) (1841–1918) – norsk skoledirektør og politiker
 Carl Berner (arkitekt) (1877–1943) – norsk arkitekt
 Carl Berner (roer) (1913–2003) – dansk roer, deltager i OL 1936
 Carl Berners plass Station — en station på T-banen i Oslo